Финал Кубка шотландской лиги 1972 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1972/73, состоявшийся 9 декабря 1972 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Хиберниан» и «Селтик». Обладателями трофея стали футболисты эдинбургского коллектива — на два их гола в исполнении Пэта Стентона и Джимми О’Рурка «кельты» смогли ответить лишь одним мячом, забитым Кенни Далглишем. Эта победа «Хиберниана» стала первым серьёзным успехом клуба с 1902 года, когда «бело-зелёные» завоевали Кубок Шотландии.

Путь к финалу

«Хиберниан»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на The Celticwiki

1972
Матчи ФК «Хиберниан»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1972 году
События 9 декабря
Декабрь 1972 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1972 году